Маргарита Австрийская:

 Маргарита Австрийская (1204—1266) — королева Германии в 1225—1235 годах, герцогиня Австрийская в 1252—1260 годах, королева Чехии в 1253—1260 годах.
 Маргарита Австрийская (1416—1486) — сестра императора Священной Римской империи Фридриха III. Жена Фридриха II, курфюрста Саксонии. 
 Маргарита Австрийская (1480—1530) — дочь императора Максимилиана I и Марии Бургундской, штатгальтер Испанских Нидерландов.
 Маргарита Австрийская (1522—1586) — герцогиня Пармская и штатгальтер Испанских Нидерландов с 1559 по 1567 год, внебрачная дочь Карла V.
 Маргарита Австрийская (1536—1567) — дочь Фердинанда I, императора Священной Римской империи, короля Чехии и Венгрии; монахиня.
 Маргарита Австрийская (1567—1633) — австрийская принцесса, член Габсбургского дома и монахиня монастыря Дескальсас Реалес в Мадриде.
 Маргарита Австрийская (1584—1611) — дочь Карла II, эрцгерцога Австрии. Жена короля Испании и Португалии Филиппа III.
 Маргарита Австрийская (1894—1986) — эрцгерцогиня из Тосканской ветви династии Габсбургов. Жена Франческо Мария Тальяни де Марчио.